William Percy (1428–1462) , ecclésiastique anglais
 William Percy (1575–1648), poète et un dramaturge anglais